
Termin -{TMP}- ima više značenja.

 -{TMP}- je nukletid timidin monofosfat.
 -{TMP}- je rastvarač trimetil fosfat.
 -{TMP}- je prekusor polimera trimetilolpropan,
 -{TMP}- je antibiotik trimetoprim.
 -{TMP}- je reagens 2,2,6,6-tetrametilpiperidin.

 Šablon metaprogramiranja